«Асоціація соціальних досліджень та комунікацій (UDIK)» ( — це регіональна неурядова організація Боснії Герцеговини з офісами в Сараєво та Брчко. Вона була заснована в 2013 році Едвіном Канкою Чудічем, метою якого було зібрати факти, документи та дані про геноцид, військові злочини та порушення прав людини в Боснії та Герцеговині та колишній Югославії.

Посилання 
 Вебсторінка організації 
  Organisation Data TACSO
  Organisation Data  Insight on Conflict
  Organisation Data  Ana Lindh Foundation
  Organisation Data  Transconflict

Примітки 

Права людини
Правозахисні організації
Засновані в Європі 2013